Robson Severino da Silva — futebolista brasileiro
 Róbson Michael Signorini — futebolista, como meia-atacante
 Robson Ponte — futebolista, atacante
 115449 Robson — asteroide

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de astronomia